Världscupen i nordisk kombination 1991/1992 hölls 14 december 1991-13 mars 1992 och vanns av Fabrice Guy, Frankrike före Klaus Sulzenbacher, Österrike och Fred Børre Lundberg, Norge.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Tävlingskalender
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1991/1992
Nordisk kombination-säsongen 1991/1992